Aga-Boerjatië, tot 2008 een autonoom district binnen de toenmalige Oost-Siberische oblast Tsjita
 Aga (rivier), rivier in dit gebied
 Aga (Buriat, China), dialect in Buriat (China)
 Aga (Buriat, Mongolië), dialect in Buriat (Mongolië)
 Aga (Niigata), gemeente in de Japanse prefectuur Niigata

AGA kan verwijzen naar
 Aktiebolaget Gas-Accumulator, Zweedse multinational van 1904-2000, sindsdien onderdeel van The Linde Group
 AGA (automerk), automerk van het bedrijf dat in een Duitse vestiging werd geproduceerd
 AGA Museum, een technisch museum over AGA in Emmen
 Abellio Greater Anglia, Brits spoorwegenbedrijf
 Architectural Glass and Aluminum, Amerikaans glas- en aluminiumbedrijf